Улица Бережно́го — улица в городе Новомосковске Тульской области. Располагается в центральной части города. Названа в честь Героя Социалистического Труда А. Д. Бережного, директора ремонтно-механического завода Новомосковского химкомбината, одного из первых строителей Бобриковского (Сталиногорского) химкомбината.

История и расположение 
Улица Почтовая появилась на карте города согласно первоначальному генплану застройки в 1930-х годах. На западе улица начинается от детского парка с детской железной дорогой. С запада на восток улицу пересекают улицы Берёзовая, Трудовые Резервы и Октябрьская. Справа примыкает улица Присягина. На востоке улица упирается в Московскую улицу.

В 1930-х годах вместе с первыми домами был построен водопровод. В начале улицы разместилось здание производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, а в конце — здание почты.

В 1969 году решением горисполкома, в целях увековечения памяти А. Д. Бережного, улица Почтовая была переименована в улицу имени Бережного.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 дом 1 — учебно-административный корпус Новомосковской детской железной дороги
 дом 9 — Новомосковский лицей
 центральный городской рынок
 в доме 19/35 жил основатель и первый директор Новомосковского института Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, профессор, Почётный гражданин города Новомосковска Кириченко Эдуард Александрович
 дом 23/25 — городская поликлиника № 1

По чётной стороне:
 дом 2 — городской водоканал
 дом 4 — логопедический интернат
 дом 12 — Новомосковский филиал Университета Российской академии образования
 дом 16 — лицей «Школа менеджеров»
 дом 18 — пожарная часть № 25
 дом 22 — центральная почта

Примечания

Литература 
 
 Улицы нашего города Бобрики-Сталиногорск-Новомосковск. 1930—2005 : к 75-летию города / сост.: В. Т. Белоусова, Н. В. Панова, Т. А. Долженкова ; Администрация МО «г. Новомосковск и Новомоск. р-н», Архивный отд. ; фото Н. В. Панова — Новомосковск, 2005. — 53 с.
 Улицы нашего города Бобрики-Сталиногорск-Новомосковск. 1930—2010 / сост.: Е. А. Крашенинникова, Н. В. Панова ; Администрация МО «г. Новомосковск и Новомоск. р-н», Архивный отд. — 2-е изд. — Новомосковск : «Реком», 2010. — 90 с.
 Земля Новомосковская : кн. для чтения по краеведению : учеб. пособие / Н. Н. Минаков, В. Н. Лазарев, А. Е. Вишневецкий, Е. Д. Годунова, М. И. Дорн, Т. С. Лаухина, А. Е. Пророков, Д. Е. Ракитин; отв. ред. Н. Н. Минаков, В. Н. Лазарев; ред. В. В. Киреев; фото В. П. Дворецкий, И. В. Каретников. — 3-е изд., испр. и доп. — Тула: Инфра, 2005. — 163 с.
 Минаев А. Носит улица доброе имя: [улица Бережного] / А. Минаев // Новомосковская правда. — 1998. — 17 сент.
 Петрова Е. В честь А. Д. Бережного / Е. Петрова // Новомосковская правда. – 1977. – 28 июня.

Ссылки 
 

Бережного улица
Появились в 1969 году в России
Улицы, названные в честь Героев Социалистического Труда
1960-е годы в Тульской области